Владимир Николаевич Галкин:
 Галкин, Владимир Николаевич (род. 1956) — советский борец классического стиля.
 Галкин, Владимир Николаевич (род. 1979) — российский дзюдоист.